Manitou (bedrijf), een Frans bedrijf
 Manitou (mythisch wezen), een concept uit de godsdienst van de Algonkisch-sprekende indianen

Plaatsen:
 Manitou (Oklahoma), een stad in Oklahoma
 Manitou (rivier), een rivier in Canada
 Manitoumeer, een meer in Canada